Снє́жка (, , ) — назва кількох географічних об'єктів у Польщі, Чехії та Росії:

/ 
 Снєжка — гора гірського масиву Крконоше на кордоні Польщі й Чехії.

Снєжка — розмовна назва річки Снєжеть, від якого походять:
 Снєжка — колишнє селище при станції Снєжетьська під Брянськом, нині в складі селища Велике Полпіно.
 «Снєжка» — санаторій під Брянськом і селище при ньому, входить до Свенського сільського поселення.
 «Снєжка» — птахофабрика в Брянському районі Брянської області, а також вжиткова назва селища Путьовка (центру Снєжського сільського поселення Брянського району), де розташована птахофабрика.
 Снєжка — село в Новгородській області.

Див. також 
 «Снєжка-Україна» — спільне українсько-польське лакофарбове підприємство, представник ТМ Sniezka на території України.
 Сніжка — коктейль.
 Сніжка — невелика, тверда грудка, зліплена із снігу.